Eerste Vrede van Thorn (1411)
 Tweede Vrede van Thorn (1466)